Turco puede hacer referencia a:

 turco, lo perteneciente o relativo a Turquía;
 el pueblo turco, el conjunto de los ciudadanos de este país, la mayoría de los cuales son turcos étnicos;
 los turcos, grupo étnico que compone la mayoría del pueblo turco, aunque su presencia no está limitada a Turquía;
 el idioma turco, idioma oficial y nacional de Turquía;
 los pueblos turcos o pueblos túrquicos, conjunto de grupos étnicos originarios de Turquestán.

Además, puede referirse a:
 los Turco, familia noble e influyente de Asti (Italia) en la Edad Media;
 el turco o melojo (Quercus pyrenaica), árbol de la familia de las fagáceas;
 Turco, apellido de origen italiano;
 Turco, localidad de Bolivia;
 El Turco, localidad de Chile;
 turco o turca, el nombre común del ave Pteroptochos megapodius.

Enlaces externos 
, túrquico y turqués.